Сбо́рная Джибути́ по футбо́лу — национальная футбольная сборная, представляющая Джибути в международных матчах по футболу. Считается одной из самых слабых в мире. Не участвовала ни разу на чемпионатах мира и кубках Африки. Участвует с 1994 года регулярно в кубке КЕСАФА для стран Центральной и Восточной Африки.

Чемпионат мира 
 1930 — 1998 — не участвовала
 2002 — не прошла квалификацию
 2006 — не участвовала
 2010 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 — 1998 — не участвовала
 2000 — не прошла квалификацию
 2002 — не прошла квалификацию
 2004 — снялась
 2006 — не участвовала
 2008 — снялась
 2010 — не прошла квалификацию
 2012 — не подавала заявку на участие
 2013 — не подавала заявку на участие
 2015 — 2023 — не прошла квалификацию

Примечания

Ссылки 
 Сборная Джибути на сайте ФИФА

Джибути
Сборные Джибути
Сборная Джибути по футболу